Russisch rugby sevensteam (mannen)
 Russisch rugby sevensteam (vrouwen)